37. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody sportowe, które odbyły się od 2 do 5 marca 2023 w Ataköy Arena.

Wyboru gospodarza dokonała rada European Athletics 12 listopada 2020 roku. Stambuł został pierwszym tureckim miastem, który zorganizował halowe mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Wcześniej miasto gościło halowy czempionat globu w 2012 roku. Ponadto Stambuł był jedynym kandydatem, które ubiegało się o organizację halowych mistrzostw Starego Kontynentu.

Harmonogram 
Na podstawie:

Minima kwalifikacyjne 
Okres kwalifikacyjny: 20 lutego 2022 – 19 lutego 2023 (z wyjątkiem wielobojów: 20.08.2021–19.02.2023).Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

W każdej z konkurencji przysługują maksymalnie trzy miejsca na kraj. W przypadku sztafet 4 × 400 metrów zapewnione miejsce mają: gospodarz zawodów, trzy najlepsze drużyny na podstawie list z 2022 roku, a także dwa najlepiej sklasyfikowane zespoły według najlepszej sumy czasów uzyskanych w sezonie halowym 2023.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Klasyfikacja punktowa

Uczestniczące reprezentacje 

  (1)
  (2)
  (2)
  (3)
  (2)
  (22)
  (3)
  (5)
  (6)
  (4)
  (1)
  (17)
  (9)
  (6)
  (21)

  (42)
  (19)
  (2)
  (32)
  (33)
  (16)
  (2)
  (2)
  (6)
  (3)
  (5)
  (2)
  (2)
  (1)
  (32)

  (21)
  (28)
  (22)
  (14)
  (2)
  (12)
  (3)
  (12)
  (23)
  (21)
  (20)
  (11)
  (16)
  (32)
  (49)

Przypisy 

2023